

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 12 podstawowych
 Ujazd – miasto w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd
 Ujazd – miasto w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Ujazd – część miasta Zgorzelec
 Ujazd – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Ujazd – przysiółek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Ujazd – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Ujazd – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana 
 Ujazd – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Ujazd – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Brzyska 
 Ujazd – przysiółek wsi Mnichów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Ujazd – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Ujazd – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo
 Ujazd – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Kamieniec
 Ujazd – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Ukraina 
 Ujazd – wieś, rejon rohatyński, obwód iwanofrankiwski

Inne 
 Ujazd – była osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski
 Ujazd – gmina miejsko-wiejska w woj. opolskim, w pow. strzeleckim
 Ujazd – gmina wiejska w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim
 Ujazd – dawna gromada w powiecie opatowskim
 Ujazd – dawna gromada w powiecie brzezińskim
 gromada Ujazd Górny (powiat średzki)

Zobacz też 
 Kolonia Ujazd
 Stary Ujazd
 Ujazd Dolny
 Ujazd Górny
 Ujazd-Huby
 Ujazd Wąskotorowy
 Ujazdów
 Zgorzelec Ujazd